Mathilde von England bezeichnet folgende Personen:

 Matilda (England) (1102–1167), Tochter von Heinrich I. von England, Ehefrau von Kaiser Heinrich V.
 Mathilde Plantagenet (1156–1189), Tochter von Heinrich II. von England, Ehefrau von Heinrich dem Löwen von Sachsen und Bayern